Ариф Дадашев (род. 11 декабря 1982, Москва) — оперно-симфонический и хоровой дирижер.

Биография 
Родился в 1982 году в Москве.  Окончил Московскую консерваторию по двум специальностям: хоровое дирижирование (класс профессора В.В. Суханова) и оперно-симфоническое дирижирование (класс профессора Л. В. Николаева).

Деятельность 
В 2006 году являлся дирижёром — стажером Московского театра «Новая опера», а в 2011 году участником мастер-класса известного французского дирижёра Марка Минковского и его оркестра «Музыканты Лувра» в городе Гренобль (Франция).

Годы учёбы в консерватории Ариф Дадашев успешно совмещал с творческой деятельностью в Театре оперы и балета республики Коми (Сыктывкар), где участвовал в текущем репертуаре и в международных фестивалях театра.

С 2009 года занимает пост главного дирижёра Рязанского музыкального театра.

С 2011 по 2014 гг. — занимал пост дирижёра Санкт — Петербургского театра музыкальной комедии.

Сотрудничал с Симфоническим оркестром Псковской филармонии, Камерным оркестром Рязанской филармонии, Губернаторским оркестром Санкт — Петербурга, Ярославским академическим губернаторским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Московской консерватории, Симфоническим оркестром университета Анадолу (Эскешир, Турция), Ансамблем старинной музыки «Prattica Terza», Московским камерным оркестром «Musica Viva», Академическим симфоническим оркестром им В. И. Сафонова, Национальным филармоническим оркестром России, Государственным Академическим Симфоническим Оркестром России имени Е. Ф. Светланова, Российским национальным оркестром, Московским академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана, а также с музыкальными и оперными театрами России, среди которых Музыкальный театр республики Карелия, Театр оперы и балета республики Удмуртия, Камерный музыкальный театр «Санкт — Петербург Опера», Санкт — Петербургский театр «Балтийский дом».

Является дирижёром «Летних балетных сезонов», которые проходят на сцене Российского академического Молодёжного театра. Основатель, художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра ARIELLE.

С 2014 года — дирижёр Московского камерного оркестра Центра Павла Слободкина, за время работы с которым подготовил и исполнил более 50 концертных программ.

В настоящее время Ариф Дадашев — главный дирижёр Московского камерного оркестра Центра Павла Слободкина, дирижёр Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича — Данченко, дирижёр театра «Московская оперетта».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на meloman.ru
 Профиль на Rusconcert
 Ариф Дадашев: “Честность перед самим собой”
 Ариф Дадашев Дирижёр
 https://tvkultura.ru/article/show/article_id/167745/
 https://tvkultura.ru/article/show/article_id/309225/
 Рязанский музыкальный театр начнет новый сезон с премьеры

Дирижёры России
Персоналии по алфавиту